Cymopterus glaber är en flockblommig växtart som beskrevs av Black. Cymopterus glaber ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glaber